Тесс Килхаммер (, 22 сентября 1986, США) — американская актриса, мастер боевых искусств и фотомодель. Известна как участница Интернет-шоу Super Power Beat Down, реконструирующего поединки героев различных фильмов, компьютерных игр и книг, а также сериала Slug Street Scrappers. Имеет свой канал на YouTube.

Биография 
Занималась ушу, муай тай и бразильским джиу-джитсу. Участвовала в разработке видеоигр, таких как Call of Duty и X-Men: Mutant Academy: её движения использовались для создания персонажей игр с помощью технологии «захват движения».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 22 сентября
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся в США
Актрисы США
Актрисы по алфавиту
Авторы каналов YouTube
Киноактрисы США
Актрисы XXI века
Мастера боевых искусств